Saxicavella angulata is een tweekleppigensoort uit de familie van de Hiatellidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1857 door S.V. Wood.

Hiatellidae